Il singolare maschile  del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Eliot Teltscher che ha battuto in finale Andrés Gómez 7-5, 3-6, 6-1.

Teste di serie

 Andrés Gómez (finale)
 Eliot Teltscher (Campione)
 Henri Leconte (terzo turno)
 Robert Van't Hof (secondo turno)
 Gianni Ocleppo (quarti di finale)
 Thomas Högstedt (secondo turno)
 Scott Davis (secondo turno)
 Tom Gullikson (quarti di finale)

 Sammy Giammalva (secondo turno)
 Mike De Palmer (terzo turno)
 Brad Gilbert (terzo turno)
 Francisco González (primo turno)
 Pat Du Pré (primo turno)
 Tom Gullikson (semifinali)
 Thierry Tulasne (primo turno)
 Nduka Odizor (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1983